|}
Die Bahnstrecke Cremona–Fidenza ist eine von der italienischen Bahngesellschaft Rete Ferroviaria Italiana betriebene Bahnstrecke.

Sie wurde am 12. September 1906 eröffnet und von der Società Italiana Ferrovie e Tramvie (SIFT) betrieben. Später wurde die Strecke von der staatlichen Bahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) übernommen.

Ende der 1970er Jahre wurde die Strecke mit 3 kV Gleichstrom elektrifiziert. Der elektrische Bahnbetrieb wurde am 27. Mai 1979 eingeweiht. Die Strecke stellt daher eine zweite Verbindung für die Güterzüge, die den Rangierbahnhof von Mailand über Cremona und Treviglio erreichen können.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Emilia-Romagna
Bahnstrecke in der Lombardei